В список включены все президенты Австрии, в том числе президенты Первой Австрийской Республики (период с 1919 года по 1938) и современной Австрии (с 1945 года по наше время). Первая Австрийская Республика появилась после распада Австро-Венгрии, в 1918—1919 году существовала под названием Германская Австрия. Первым временным президентом Первой Австрийской Республики стал Карл Зейц. В период с 1938 года по 1945 год Австрия была включена в состав Третьего Рейха, вновь получила независимость после окончания Второй мировой войны.

Список

Комментарии

Литература

Ссылки 
 
 
 
 

Австрия
Президенты